Uwe Westphal ist der Name folgender Personen:

* Uwe Westphal (Wirtschaftswissenschaftler) (vor 1946–1996), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Uwe Westphal (Journalist) (* 1951), deutscher Journalist und Kunsthistoriker 
 Uwe Westphal (Biologe) (* 1957), deutscher Biologe und Autor
 Uwe Westphal (Moderator), deutscher Moderator